Ле-Тей:

 Ле-Тей — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Ле-Тей — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Ле-Тей — коммуна во Франции, департамент Манш.
 Ле-Тей — коммуна во Франции, департамент Орн.

См. также 
 Ле-Тей-ан-Ож
 Ле-Тей-Бокаж